Банкет — те ж саме, що й бенкет.
 Банкет — фортифікаційний термін.
 Банкет — вузька не покрита гравієм, щебенем смуга між краєм шляхового полотна і укосом.
 Банкет — невисокий земляний вал або канава, що захищає залізничні колії від стікання дощової води.
 Банкет — закритий ящик у житловому приміщенні корабля, де зберігається одяг матросів.

Див. також 
 Бенкет (значення)

Примітки